ЗАО «Геркулес» — предприятие на территории Украины, выпускающее замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники и т. п.), мороженое, молочную продукцию.

История предприятия 

На рынке Украины работает с октября 1997 года.

В 2002 году в состав предприятия вошло ЗАО «Донецкий городской молочный завод № 2».

Источники 
  на сайте журнала Корреспондент
 

Предприятия Донецка
Предприятия пищевой промышленности